Дубово́е— село Добринского района Липецкой области. Центр Дубовского сельсовета.

Расположено на границе с Петровским районом Тамбовской области. Соединено автодорогами с селом Свинино Тамбовской области и шоссе Грязи — Хворостянка.

В 10 км юго-западнее находится железнодорожная станция Хворостянка на линии Грязи — Борисоглебск.

История 
Деревня  основана прапорщиком Николаем Ивановичем Ладыгиным.

В 1911 году в документах селение отмечалось как деревня Дубовка. Название — по дубраве в степи .

Западнее к Дубовому вплотную примыкает деревня Софьино; сегодня, фактически, это единый населённый пункт.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района